Новотроицкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Петропавловского района
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Терновского района

Забайкальский край 
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Читинского района

Кировская область 
 Новотроицкое сельское поселение — входит в Шабалинский район

Курганская область 
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Частоозёрского района

Новосибирская область 
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Колыванского района
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Северного района
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Татарского района

Омская область 
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Нижнеомского района
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Омского района
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Саргатского района

Татарстан 
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Тукаевского района

Тюменская область 
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Нижнетавдинского района

Хакасия 
 Новотроицкое сельское поселение — в составе Бейского района